Rondini in volo (Les petites du quai aux fleurs), film diretto da Marc Allégret (1944)
Rondini in volo, film diretto da Luigi Capuano (1949)